Тайная жизнь (фильм, 1998) — американский детективный фильм 1988 года;
Тайная жизнь (фильм, 2019) — американско-германский фильм 2019 года.